Eduard Soler i Estruch, conegut com a Eduard Soleriestruch, (Castelló (la Ribera Alta), 1912 - Carcaixent, 1999) escriptor valencià.
 Eduard Soler i Lecha (Barcelona, 1979) politòleg i professor universitari català.
 Eduard Soler i Llopis (Alcoi, 1840 - València, 1928) pintor valencià.
 Eduard Soler i Pérez (advocat) (Vila Joiosa, 1845 - Vila Joiosa, 1907) advocat i professor universitari valencià.
 Eduard Soler i Pérez (músic) (València, 1895 – ?, 1967) compositor, organista, professor de música i mestre de capella valencià.